Три повести () — цикл повестей французского писателя Гюстава Флобера. Впервые опубликован в 1877 году, первоначально в нескольких различных журналах, а затем 24 апреля был издан одним томом у постоянного издателя Флобера Жоржа Шарпантье. В состав сборника входят повести «Простая душа», «Легенда о св. Юлиане Милостивом» и «Иродиада», написанные в перерывах между работой над его последним романом «Бувар и Пекюше».

История создания 
Повести написаны Флобером за несколько лет до его смерти, после провала пьесы «Кандидат» и безуспешной попытки предложить театрам пьесу «Слабый пол». Это был сложный для писателя период, вызванный серьёзными материальными проблемами, а также тяжёлой болезнью (эпилепсия) и её последствиями.

В октябре 1875 года Флобер писал в письме к Эдме Роже де Женетт, что чувствует себя смертельно больным и обессиленным:

Следует отметить, что первоначальный замысел «Святого Юлиана» возник у Флобера гораздо раньше — ещё в 1846 году. Позже, в 1856 году, когда он редактировал «Искушение Святого Антония», писатель вновь раздумывал о своём воплощении этой легенды.

«Три повести» были написаны в 1875—1877 годы в следующем порядке: «Легенда о св. Юлиане Милостивом» (сентябрь 1875— февраль 1876); «Простая душа» (февраль 1876 — август 1876); «Иродиада» (август 1876 — февраль 1877). Эмиль Золя указывает, что Флобер считал свою работу над этими повестями фактически отдыхом и замечает, что «На каждую из них он потратил около шести месяцев». По этому поводу Ги де Мопассан также заметил: «Однажды, обессиленный, почти отчаявшийся, он был вынужден прервать свою работу и, в виде отдыха, написал очаровательную книгу „Три повести“».

Критика 

В литературоведении этот сборник писателя рассматривается как своего рода литературная антология, фактически подводящая итог всего его творчества. Французский писатель Мишель Турнье отмечал, что каждая из трёх повестей имеет соответствия и похожа на одну из предыдущих работ Флобера: «Простое сердце» может быть соотнесена с романом «Госпожа Бовари», «Святой Юлиан» с «Искушением святого Антония» а «Иродиада» с романом «Саламбо». Несмотря на то, что описываемые в повестях события сюжетно ничего общего между собой не имеют, события происходят в различных исторических эпохах (повести расположены по принципу нисходящей хронологии) и странах, их герои на первый взгляд между собой никак не связаны, являясь представителями несхожих культур, образования и социальных слоёв, в литературоведении признаётся их литературное единство и обоснованность включения в один сборник. Расположение повестей соответствует определённой логике и представляет собой своего рода обратное путешествие во времени и пространстве, когда каждая последующая история рассказывает о более отдалённом времени в следующей последовательности: современность («Простая душа»), Средневековье («Легенда о св. Юлиане Милостивом») и времена зарождения христианства («Иродиада»).

Хорошо знавший художественный метод Флобера Мопассан писал, что может показаться, будто автор «Трёх повестей» хотел дать в этом сборнике «полное, совершенное отображение своего творчества», а три составляющие этот сборник новеллы «сжато и блестяще обрисовывают три грани его таланта»:

Примечания

Литература 
 Полухина Ю. В. Три повести Флобера: хронологическая структура, фигуры пространства и использование в произведениях образа «Слова» // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 3: Филология. — 2006. — Вып. 2. — С. 124—134. — ISSN 1991-6485.
 Реизов Б. Г. Творчество Флобера. — М.: Гослитиздат, 1955.
 Труайя А. Гюстав Флобер. — М.: Эксмо, 2005. — 444 с.
 Флобер Г. О литературе, искусстве, писательском труде. Письма. Статьи: в 2 томах. — Т. 2. М.: Художественная литература, 1984.

Ссылки 
 Wikisource (Текст на французском языке)

 

Литературные произведения по алфавиту
Произведения Гюстава Флобера
Повести
Повести на французском языке
Сборники повестей
Книги 1877 года